Список самых высоких зданий Макао ранжирует здания по высоте на основе рейтингов Emporis, Skyscraper Source Media и Council on Tall Buildings and Urban Habitat.

Примечания

Ссылки 

Здания

Макао